Тю́рин — русская фамилия. Женская форма ().

Известные носители

А 
 
 Тюрин, Алексей Алексеевич (1955—1995) — советский дзюдоист.
 Тюрин, Анатолий Иванович (род. 1944) — советский футболист.
 Тюрин, Андрей Николаевич (1940—2002) — советский и российский математик.
 Тюрин, Аркадий Георгиевич (1932—2003) — советский художник.

В 
 
 Тюрин, Виктор Александрович (1932—1996) — советский волейбольный тренер.
 
 Тюрин, Владислав Вадимович (род. 2000) — российский футболист.
 Тюрин, Вячеслав Владимирович (род. 1967) — российский композитор, продюсер, режиссёр, клипмейкер.

Д 
 Тюрин, Денис Алексеевич (род. 1980) — российский хоккеист.

Е 
 Тюрин, Евграф Дмитриевич (1792—1875) — русский архитектор, преподаватель и коллекционер живописи.

И 
 
 Тюрин, Илья Николаевич (1980—1999) — русский поэт, эссеист, гитарист.

К 
 Тюрин, Константин Михайлович (1905—1995) — Герой Советского Союза.

Л 
 Тюрин, Леонид Фёдорович (1914—1970) — полковник, Герой Советского Союза.

М 
 
 Тюрин, Марк Андреевич (1927—2015) — советский партийный и государственный деятель, председатель Астраханского облисполкома (1974—1987).

Н

О 
 Тюрин, Олег Григорьевич (1937—2010) — советский гребец.

П 
 
 Тюрин, Платон Семёнович (1816—1882) — русский живописец.

Ф 
 Тюрин, Филипп Петрович (1910—1947) — советский серийный убийца.

Ю

Тюрина